Londonio ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Giuseppe Londonio (1780–1845), italienischer Kunstfreund und Humanist 
 Francesco Londonio (1723–1783), italienischer Maler und Kupferstecher

Siehe auch:
 Londoño